Godin es un apellido de origen francés, que puede hacer referencia o estar asociado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Carel Godin de Beaufort (1934-1964) , también conocido como Karel Pieter Antoni Jan Hubertus Godin de Beaufort, piloto de carreras neerlandés.
 Diego Godín (1986-), también conocido como Diego Roberto Godín Leal, futbolista uruguayo nacionalizado español en 2011, que juega en la posición defensa central, siendo su actual equipo el Club Atlético de Madrid de la Primera División de España.
 Élodie Godin (1985-), jugadora francesa de baloncesto.
 Guillaume Pierre Godin (1260-1336), también conocido como Guillaume Peyre de Godin, religioso dominico francés de origen italiano, obispo de la diócesis de SabinaDesam-Poggio Mirteto desde 1317 hasta su fallecimiento.
 Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), industrial acaudalado, filántropo, y reformador social francés.
 Louis Godin (1704–1760), astrónomo y matemático francés, además de catedrático sanmarquino.
 Nicolas Godin (1969-), músico, cantante, y guitarrista francés.
 Noël Godin (1945-), crítico de cine, escritor, activista, y payaso belga.